

Спиридоновка — село, Єгіндикольський район, Акмолинська область

Спиридоновка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Спиридоновка — село, Леніногорський район, Татарстан

Див. також 
 Свиридонівка